French Open 2010 - drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się od 23 maja do 6 czerwca, tradycyjnie na paryskich kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa. Obrońcami tytułów w grach pojedynczych byli Szwajcar Roger Federer i Rosjanka Swietłana Kuzniecowa.

Szwajcar odpadł w ćwierćfinale, po przegranej z Robinem Söderlingiem, późniejszym finalistą. W finale pokonał go Hiszpan Rafael Nadal, mistrz z lat 2005 – 2008. W finale gry podwójnej para kanadyjsko-serbska Daniel Nestor i Nenad Zimonjić wygrali z obrońcami tytułu, Czechem Lukášem Dlouhym i Hindusem Leanderem Paesem.

Obrończyni tytułu wśród kobiet, Swietłana Kuzniecowa, przegrała w trzeciej rundzie z rodaczką, Mariją Kirilenko. Trofeum zdobyła Włoszka Francesca Schiavone, która po pokonaniu w meczu finałowym Australijki Samanthy Stosur, została pierwszą Włoszką, która wygrała turniej wielkoszlemowy. W deblu zwyciężyły siostry Serena i Venus Williams, które pokonały w finale Czeszkę Květę Peschke i Słowenkę Katarinę Srebotnik. Tym samym, Amerykanki zdobyły niekalendarzowego Wielkiego Szlema.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Poniżej 45 lat

Powyżej 45 lat

Kobiety

Rezygnacje 
  Kim Clijsters
  Sania Mirza
  Anna-Lena Grönefeld
  Sabine Lisicki
  Nikołaj Dawydienko
  Juan Martín del Potro
  Tommy Haas
  Igor Andriejew
  James Blake
  David Nalbandian
  Radek Štěpánek
  Gilles Simon
  Ivo Karlović

Obrońcy tytułów

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 

French Open 2010